

Télévision 
 L'Enlèvement, quatrième épisode de la première saison de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel ;
 L'Enlèvement, téléfilm français de Jean L'Hôte, diffusé pour la première fois en 1973.

Cinéma 
 L'Enlèvement, film germano-britannique réalisé par Peter Duffell et sorti en 1975 ;
 L'Enlèvement (The Clearing), film américain de Pieter Jan Brugge, sorti en 2004 ;
 Taken (L'enlèvement au Québec), film français réalisé par Pierre Morel, sorti en 2008 ;
 L'Enlèvement (The Wedding Guest), film britannique de Michael Winterbottom, sorti en 2018.

Littérature 
 L'Enlèvement, roman de Vladimir Volkoff paru en 2000 ;
 L'Enlèvement, roman québécois de la série Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, paru en 2005.

Peinture 
 L'Enlèvement d'Orithye par Boreas, tableau peint par Pierre Paul Rubens en 1620 ;

Voir aussi